Васи́лий Ткаче́нко: Ткаченко, Василий Иванович (1921—2007) — Герой Советского Союза.
 Ткаченко, Василий Игнатьевич (1919—1991)  — советский ботаник, исследователь флоры Киргизии.
 Ткаченко, Василий Филиппович (между 1856 и 1858 — 1933, известный как Василий Босоногий или Вася-босоножка) — русский странник, «мистический друг» императорской семьи.